Heinrich Albert (1604-1651), poète et compositeur allemand ;
 Heinrich Albert (1870-1950), guitariste et compositeur allemand ;
 Heinrich Albert (1874-1960), personnalité politique allemande.